mangel (werktuig), om vocht uit textiel te persen en het vlak strijken
 voederbiet, mangelwortel of kortweg mangel

Personen met de achternaam Mangel
 Laurent Mangel (1981), Frans wielrenner
 Marcel Mangel (1923 – 2007), Frans mimespeler